Jerusalem är ett efternamn, som burits av bland andra följande personer:

 Franz Wilhelm Jerusalem (1883–1970), tysk sociolog och jurist
 Ignacio de Jerusalem y Stella (1707–1769) italiensk-mexikansk tonsättare
 Johann Friedrich Wilhelm Jerusalem (1709–1789), tysk teolog
 Karl Wilhelm Jerusalem (1747–1772), tysk jurist
 Wilhelm Jerusalem (1854–1923), böhmisk-österrikisk filosof

Tyska efternamn